Wilgum steht für
 Wilgum (Ostfriesland), Ort
 Wilgum (Schiff)